Superuomo – concetto nell'ambito dello Sturm und Drang
Oltreuomo (Übermensch) – concetto filosofico di Friedrich Nietzsche che rappresenta l'uomo che va oltre i propri limiti
Superomismo – atteggiamento di messianica attesa di tipi umani superiori
Supereroe – detto talvolta anche superuomo o superumano – personaggio dei fumetti dotato di poteri soprannaturali e di capacità fisiche e/o intellettuali sovrumane e che generalmente utilizza tali abilità per il bene del prossimo (contrapponendosi in questo al supercattivo.